Babice ist eine Ortsbezeichnung für

 Gemeinde Babice u Nechanic im Okres Hradec Králové, Tschechien 
 Gemeinde Babice u Šternberka im Okres Olomouc, Tschechien
 Gemeinde Babice u Lesonic im  Okres Třebíč, Tschechien
 Gemeinde Babice u Uherského Hradiště im Okres Uherské Hradiště, Tschechien
 Gemeinde Babice nad Svitavou im Okres Brno-venkov, Tschechien
 Gemeinde Babice u Rosic im Okres Brno-venkov, Tschechien
 Gemeinde Babice u Netolic im Okres Prachatice, Tschechien
 Gemeinde Babice u Říčan im Okres Praha - východ, Tschechien
 Gmina Babice im Powiat Chrzanowski, Polen
 Babice (Powiat Chrzanowski), Ort im Powiat Chrzanowski, Polen
 Babice (Olbramovice), Ortslage der Gemeinde Olbramovice im Okres Znojmo, Tschechien
 Ortsteil der Gemeinde Olbramovice u Votic im Okres Benešov, Tschechien
 Ortschaft in der Gemeinde Baborów, Powiat Głubczycki, Polen
 Ortsteil der Gemeinde Kelč im Okres Vsetín, Tschechien
 Ortsteil der Gemeinde Okrouhlice im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Ortsteil der Gemeinde Buřenice im Okres Pelhřimov, Tschechien
 Ortsteil der Gemeinde Kbel u Přeštic im Okres Plzeň - jih, Tschechien
 Ortsteil der Gemeinde Řehenice im Okres Praha - východ, Tschechien
 Ortsteil der Gemeinde Teplá im Okres Cheb, Tschechien
 Ortsteil der Gemeinde Hostouň im Okres Domažlice, Tschechien
 Babice (Nędza), Ortschaft in der Gemeinde Nędza, Powiat Raciborski, Polen
 Ortschaft in der Gemeinde Trojanów, Polen
 Babice (Oświęcim), Ortschaft in der Gemeinde Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Polen
 Ortschaft in der Gemeinde Krzywcza, Powiat Przemyski, Polen
 Ortschaft in der Gemeinde Obsza, Powiat Biłgorajski, Polen
 Ortschaft in der Gemeinde Lukavac, Bosnien und Herzegowina

Babice steht auch für:
 Flugplatz Warschau-Babice, ein Flugplatz in Warschau
 Fall Babice, in Babice u Lesonic geschehener politischer Überfall von 1951

Siehe auch:
 Babitz